Ciudad Real (stad)
 Ciudad Real (provincie)
 Aeropuerto de Central Ciudad Real